W Polsce
 Głuchowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża 
 Głuchowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Słońsk 
 Głuchowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Głuchowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń 
 Głuchowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Komorniki 
 Głuchowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki

 Głuchowo – nazwa wymieniana w zestawieniach nazw miejscowości jako kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów